Rob Tielman, een Nederlandse socioloog.
Andy Tielman en de Tielman Brothers, pioniers van de Nederlandse popmuziek.

Zie ook
 Tieleman